Velekur je české označení dvou rodů hrabavých ptáků z čeledi bažantovitých.

 Velekur (Tetraogallus)
 Velekur (Tetraophasis)